John Gould (ornitholoog), Brits ornitholoog
 John Gould (schrijver), Amerikaans schrijver
 John Gould (ijshockeyer), Canadees ijshockeyer